Collon peut faire référence à :

Patronyme 

 Frédéric Collon, ministre plénipotentiaire belge, auteur de  l'Armorial de Wavre et environs
 Michel Collon, journaliste belge
 Hélène Collon, traductrice française

Toponyme 

 Mont Collon, sommet des Alpes en Suisse
 Col Collon, col des Alpes pennines
 Río Collón Curá, cours d'eau en Argentine
 Collon, village du comté de Louth en  Irlande

Lien externe 
 
Patronyme français